Thomas Hicks kan syfta på:

 Thomas Hicks (bobåkare) (1918–1992), amerikansk bobåkare
  (1876–1952), amerikansk friidrottare
 Thomas Holliday Hicks (1798–1865), amerikansk politiker
 Tommy Steele, brittisk sångare